Skylake (можно перевести как «небесное озеро») — кодовое название шестого поколения микроархитектуры центральных процессоров Intel Core, которая является четвёртым значительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell без изменения технологического процесса 14 нм.

Были представлены следующие серии чипов:
 Skylake-S (LGA 1151) — для настольных ПК;
 Skylake-H (BGA 1440) — высокопроизводительные лэптопы;
 Skylake-U (BGA 1356) — для мобильных устройств (ультрабуки, тонкие и лёгкие ноутбуки);
 Skylake-Y (BGA 1515) — безвентиляторные устройства, планшеты и гибридные гаджеты;
 Skylake-X (LGA 2066) — высокопроизводительные настольные ПК;
 Skylake-EP, Skylake-EX (LGA 3647) — серверные процессоры;
 Skylake-SP (LGA 3647) — масштабируемые высокопроизводительные серверы.

Первые процессоры архитектуры Skylake Core i7-6700K и Core i5-6600K были выпущены в августе 2015 года вместе с сопутствующим выпуском чипсета Z170. Между 30 августа и 5 сентября 2015 года Intel выпустили чипы Core i7-6700/6700T, Core i5-6600, 6500, 6400, 6600T, 6500T и 6400T с системной логикой H170 и B150. Чипсет H110 запланирован к выпуску на период между 27 сентября и 3 октября 2015 года, а логика Q170 и Q150 запланирована на октябрь или ноябрь 2015 года.

Выпуск процессоров Skylake для ноутбуков был запланирован на октябрь 2015 года.

Младшие версии настольных и мобильных систем получат корпус BGA. Старшие, высокопроизводительные процессоры перейдут на новый процессорный разъём LGA 1151 с набором логики Z170/H170/B150/Q150/Q170.

В сентябре 2015 года Intel официально представила процессоры семейства Skylake. 46 моделей, не считая 2 уже выпущенных Skylake-K, будут применяться в компьютерных устройствах.

Особенности архитектуры 
Выпуску процессоров микроархитектуры Skylake будет сопутствовать выпуск нового PCH.

Решение будет выпускаться в корпусе с габаритами 23 на 23 миллиметра, но c уменьшенными размерами контактов BGA и расстоянием между ними относительно PCH семейства чипсетов Lynx Point и Wildcat Point.

Особенности архитектуры:
 14-нм технологический процесс;
 Конструктивное исполнение LGA 1151;
 Поддержка памяти DDR3L и DDR4 SDRAM; (неофициально процессоры Skylake могут работать и с обычной DDR3 памятью, но нужно понимать, что напряжение выше 1,35 В может оказаться губительным для встроенного контроллера памяти процессора);
 Поддержка технологии Thunderbolt 3.0 (Alpine Ridge);
 IGP девятого поколения от HD Graphics 510ULT с 12 EU до Iris Pro Graphics 580 с 72 исполнительными устройствами, встроенным eDRAM-буфером ёмкостью 128 Мбайт, с суммарной пиковой производительностью до 1152 гигафлопс и поддержкой программных API DirectX 12, OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0;
 Поддержка 512-битных векторных инструкций AVX 3.2 (в серверных процессорах), MPX (Memory Protection Extensions) и ADX (Multi-Precision Add-Carry Instruction Extensions);
 Поддержка SATA Express;
 Новая шина — DMI 3.0 с пропускной способностью до 3,9 Гбайт/с в каждую сторону;
 Встроенный процессор обработки изображений — ISP (), обладающий встроенным интерфейсом CSI () с поддержкой до четырех внешних цифровых камер/сенсоров с разрешением до 13 Мп.

Стратегия разработки микропроцессоров компании Intel

Процессоры

Настольные процессоры 
5 августа 2015 года Intel представила первые настольные процессоры Skylake-S.

Мобильные процессоры

Skylake-H

Skylake-U

Skylake-Y

Серверные процессоры

Аппаратные ошибки 
Некоторые процессоры Skylake имеют аппаратную проблему, исправленную обновлением микрокода. Данная проблема, по словам представителя Intel на форуме фирмы, иногда может вызывать ошибки или зависание во время сложных вычислений. Сбой был обнаружен при работе теста GIMPS Prime95. Подробная информация об ошибке (и обновлённый errata) будет опубликована в конце января 2016 в очередном обновлении спецификации.

Особенности запуска серверных процессоров на десктопных платах LGA1151 
Начиная с архитектуры Skylake, на сокете LGA1151, компания Intel убрала возможность запуска серверных процессоров Intel Xeon E3 на материнских платах с десктопными чипсетами (в частности с 100й и 200й серией). Для успешного старта Intel Xeon E3 v5 требуется материнская плата на базе чипсетов C232 или C236. Тем не менее, на 2019 год группе энтузиастов удалось обойти данное ограничение и сделать программу, которая снимает подобные ограничения путем отключения части функционала подпрограммы Intel ME.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроархитектуры Intel
X86
Многоядерные процессоры